Себастья́н Гама́рра Руи́с (; 15 января 1997, Тариха, Боливия) — боливийский футболист, полузащитник, бывший игрок сборной Боливии.

Карьера

Клубная карьера 
Гамарра начал свои выступления в Италии с юношеской команды «Брешиа», за которую он выступал на протяжении 3 сезонов.

В 2014 году Себастьян присоединился к Примавере «Милана». 25 марта 2015 года полузащитник провёл первую игру за основную команду «Милана», заменив на 79 минуте товарищеской встречи с «Реджаной» Салли Мунтари. 3 мая того же года боливиец был включён в заявку миланцев на игру с «Наполи», однако на поле не появился.

Карьера в сборной 
Себастьян был включён в заявку сборной Боливии для участия в Кубке Америки 2015.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Боливии
Игроки сборной Боливии по футболу